Commission présidentielle (États-Unis)
 Commission présidentielle (Irlande)